Kaspar Zuccalli ist der Name folgender Personen:

* Kaspar Zuccalli (Architekt) (auch Giovanni Gasparo Zuccalli; ~1629–1678), Schweizer Architekt und Baumeister
 Kaspar Zuccalli (~1667–1717), Schweizer Architekt und Baumeister, siehe Giovanni Gaspare Zuccalli